Оклер () — французская фамилия. Известные носители:

 Оклер, Мишель (1924—2005) — французская скрипачка и музыкальный педагог.
 Оклер, Юбертина (1848—1914) — ведущая французская феминистка и гражданская активистка за избирательное право женщин.